Gibina je ime več naselij v Sloveniji:

 Gibina, občina Razkrižje
 Spominski znak Gibina
 Gibina, občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Gibina je tudi:
 drugo ime za Gibinski potok

naselja v Sloveniji